Селифоново — название населённых пунктов в России:

 Селифоново — деревня в Клинском районе Московской области.
 Селифоново — деревня в Смоленском районе Смоленской области.